Posición puede referirse a:
Localización geográfica
Posición de una partícula (en física).
Postura
Actitud, tanto física como la relativa a la forma de pensar y obrar.
Categoría social o condición social (véase estratificación social).
Posición militar
"Posición de firmes", "de descanso", "de saludo" y otras propias de los soldados (véase instrucción militar).
Punto fortificado o ventajoso estratégicamente (véase fortificación y estrategia militar).
Posición (derecho) (véase juicio y derecho procesal).
 Posición (estado), estado que en el juicio determinan, para el demandante como para el demandado, las acciones y las excepciones o defensas utilizadas respectivamente.
 Posición (pregunta), cada una de las preguntas que cualquiera de los litigantes ha de absolver o contestar bajo juramento, ante el juzgador, estando citadas para este acto las otras partes.
Posición (matemáticas), suposición que se hace de uno o más números para resolver una cuestión.
Posición (psicoanálisis), concepto central de la orientación kleiniana en psicoanálisis.